

Carriera
Nella stagione 2011-2012 ha vinto il campionato di Eccellenza e la Coppa Italia Dilettanti Piemonte-Valle d'Aosta col , con cui ha anche giocato la Coppa Italia Dilettanti, nella quale la sua squadra ha perso in semifinale contro lo Sporting Pisa.

Nel 2016 si trasferisce a Vanuatu nell'Amicale, con cui gioca in OFC Champions League. Gioca le tre partite della fase a gironi e la sua squadra, classificatasi seconda, viene eliminata dalla manifestazione. Vince inoltre il campionato nazionale.

Il 18 novembre 2016 viene tesserato dai piemontesi dello Stresa, con i quali disputa la stagione 2016-2017 nel campionato di Eccellenza.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Amicale: 2015

Competizioni regionali

Verbania: 2011-2012 (girone A)

Verbania: 2011-2012

Note

Collegamenti esterni

Da Domodossola alla Champions League in Oceania, 'Violino' che storia! "Mare, calcio e preghiere. Vi racconto la mia esperienza..." Gianlucadimarzio.com
Il sogno Champions league conquistato nel Pacifico Lastampa.it